Francesc Vilà i Campdepadrós (Caldes de Montbui, 1855 - Sabadell, 1927), compositor català
 Francesc Vila i Ginferrer (Castellbell i el Vilar, 1922 - 2011), compositor català, també aficionat a la pintura 
 Francesc Xavier Vilà i Mateu, (Arenys de Mar, 1851 - Guam, Illes Mariannes, 1913), frare caputxí, bisbe titular d'Adraa i vicari apostòlic de Guam
 Francesc Vila i Rufas, Cesc (Barcelona, 1927 - 2006), dibuixant i pintor
 Francesc Vila (arquitecte), arquitecte català del  que construí els porxos d'en Xifré.

Referències